Не следует путать с 
«Медвежатники» () — американский фильм режиссёра Билла Форсайта, выпущенный в 1989 году.

Сюжет 
Эрни, взломщик сейфов со стажем («медвежатник»), хочет уже уйти на покой, но передав перед этим свои опыт и знания парню по имени Майк. Не всё идёт гладко у них, в том числе и первый «профессиональный» опыт юноши. Но Эрни не сдаётся, постоянно натаскивает своего молодого напарника, а их отношения крепнут день ото дня, готовясь к по-настоящему рискованным делам.

В ролях 
 Бёрт Рейнольдс — Эрни Муллинс
 Шейла Келли — Кэрри / Фонтейн
 Кейси Семашко — Майк Лафебб
 Лоррейн Туссен — Дельфина
 Альберт Салми — Джонни Скот
 Мори Чайкин — Винсент Туччи
 Стивен Тоболовски — районный прокурор
 Гарри Кэри-мл. — ''Шуз, игрок в покер

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 

Криминальные комедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы-ограбления США
Фильмы Билла Форсайта
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года